Артуро Либштейн, также Исаак Либштейн (, годы жизни неизвестны) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1940, 1942 и 1943 гг.

Участник ряда крупных международных турниров, проводившихся на территории Южной Америки.

В 1951 г. представлял Уругвай в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Либштейна в базе Chessgames
 Личная карточка А. Либштейна на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века